Desvaux se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Étienne-Émile Desvaux
 Nicaise Augustin Desvaux